Кубок Північної Ірландії з футболу 2015–2016 — 136-й розіграш кубкового футбольного турніру в Північній Ірландії. Титул всьоме здобув Гленавон.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 січня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2016

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2016

|}

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 квітня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Північної Ірландії на soccerway 

2015—2016
Північна Ірландія
Північна Ірландія
2015 у британському спорті
2016 у британському спорті